Okręty US Navy o nazwie USS  "Dauntless":

 Pierwszy  był bocznokołowym parowcem przemianowanym w momencie przekazania marynarce 30 września 1862
 Drugi  był okrętem patrolowym używanym w czasie I wojny światowej
 Trzeci  był jachtem noszącym wcześniej nazwę "Delphine". Używany przez US Navy w czasie II wojny światowej.

Nazwę USS "Dauntless" (NX-01-A) nosił też okręt z uniwersum Star Trek.

Dauntless